Gómez Manrique kan syfta på bland andra:

 Gómez Manrique, ärkebiskop av Santiago de Compostela och av Toledo
 Gómez Manrique, spansk poet